Cet article dresse un tableau des plates-formes sous licence libre compatible LMS.

Normes LMS 
Les caractéristiques des plateformes IMS sont leurs compatibilités SCORM, QTI, IMS, AICC. Chaque plateforme apporte un certain nombre de services/fonctionnalités appelé modules (RSS, chat, wiki, blog...).

AICC : norme de formation en ligne (e-learning en anglais) déviée des normes de l'aviation civile américaine (AICC). Comme les autres normes de formation en ligne, la norme AICC permet de standardiser la communication entre les contenus de formations et les plateformes de formation en ligne.

IMS (Instructional Management Systems) est une spécification du groupe IMS Global Learning Consortium. Ces spécifications sont des modèles de représentation qui peuvent se greffer sur les plateformes aux normes SCORM et AICC.
L'organisation IMS a développé la spécification Common Cartrige (CC) qui définit les formats suivants :
 CP 1.2 : Content Package utilisé pour l'import/export du contenu ;
 QTI 1.2 : Question & Test Interoperability ;
 LTI : Learning Tools Interoperability pour la communication entre les outils e-learning tools ;
 LOM 1.0 : Learning Object Metadata ou Learning Resource Meta-data Specification ;
 SCORM 1.2 & 2004 : Sharable Content Object Reference Model.

La majorité des logiciels compatibles LMS (contenus ou outils auteurs) sont à présent certifiés AICC et/ou SCORM. AICC est en perte de vitesse face à ses descendantes SCORM 1.2 et aujourd’hui SCORM 2004. Les données sont plus riches et donc plus intéressantes avec SCORM que l'AICC pour le LMS et donc l'apprenant et les tuteurs. SCORM facilite la création de formations par réutilisation des ressources grâce à des champs d'information définis communs.

 SCORM : La norme SCORM régit également les communications entre contenu de la formation en ligne et plateforme. Cette norme est considérée comme plus évolutive et donc plus adaptée à des utilisations futures que la norme AICC dont il reprend certaines parties.
 LMS (Learning Management System) : Système de gestion des processus d'apprentissage, en d'autres mots, plateformes de formation en ligne.
 LCMS (Learning Content Management System) : plateforme identique à une LMS avec des fonctions de gestion de contenus de formation
 PENS : Package Exchange Notification Services (PENS) est un protocole permettant de publier facilement des contenus entre un système auteur et une plate-forme de formation en ligne.
 LETSI : Organisation à but non lucratif prônant l'interopérabilité entre les systèmes informatiques pour l'enseignement, l'éducation, la formation (training).

Tableau des caractéristiques des plateformes 
Les principaux projets libres utilisent PHP et plus rarement java, saika et python (zope4edu, google GAE cloudcourse, rustici). Il existe un plugin joomla payant joomlaLMS.

Liste des Plates-formes sous licence libre 
Il existe environ plus de 200 plates-formes d'apprentissage en ligne dont une trentaine sous licences libres. La norme SCORM (Sharable Content Object Reference Model) permet de transposer du contenu d'une plate-forme à une autre plate-forme de formation en ligne.

 Plei@d est une plate-forme pédagogique utilisée par les administrations publiques et essentiellement dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle comme le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers).
 Chamilo est une plate-forme d'apprentissage en ligne (ou LMS) sous licence GPL. Ce fork de dokeos s'appuie sur une architecture multilingue qui lui permet de supporter plus de 40 langues. Le logiciel est écrit en PHP utilise le SGBDR MySQL. Chamilo est aussi une association incluant un réseau de sociétés de services qui fournissent du conseil et d'autres services : hébergement, développement, formation, notamment auprès de grandes entreprises et des administrations publiques, principalement en Europe et Amérique Latine. Chamilo LMS est une solution Libre et Open Source complète permettant la production et la diffusion de parcours pédagogique de façon simple et intuitive.  Chamilo LMS possède une communauté très active et offre de nombreuses ressources disponibles en ligne ainsi qu'un réseau de fournisseurs officiels facilitant le déploiement de portails e-learning pour de petites ou très grandes infrastructures. 
 Claroline est une plate-forme d'apprentissage en ligne (ou LMS) et de travail collaboratif Open Source (sous licence GPL). Elle permet à des centaines d'institutions à travers le monde (universités, établissements scolaires, associations, entreprises...) de créer et d'administrer des formations et des espaces de collaboration en ligne.
 Docebo, DoceboLMS est un open source Learning Management System ou plate-forme d'apprentissage en ligne distribué sous licence GPL2, Docebo projet est né en 2005 et son nombre de site communautaire (à partir de ) autour de  utilisateurs enregistrés et Docebo 3.6.0.3 a été téléchargé  fois. À la différence de l'Open Source se concentrer d'autres LMS Docebo est d'offrir une formation à l'entreprise et de gouvernement, sa structure a été faite pour s'adapter à l'organisation complexe traing besoins (plus de Shools et universités).
 Dokeos était une plate-forme d'apprentissage en ligne (ou LMS) sous licence GPL jusqu'en 2014 environ. Depuis, plus aucune version n'a été publiée et certains classements, comme le guide annuel du FFFOD (Forum Français de la Formation Ouverte et à Distance) le catégorisent comme logiciel propriétaire depuis 2019. Ce fork de claroline s'appuie sur une architecture multilingue qui lui permet de supporter 34 langues. Le logiciel est écrit en PHP utilise le SGBDR MySQL. Dokeos est aussi un réseau de sociétés de services qui fournissent du conseil et d'autres services : hébergement, développement, formation, notamment auprès de grandes entreprises et des administrations publiques.
 eFront est une plate-forme d'apprentissage en ligne créée par la société européenne EPIGNOSIS et distribuée en France par la société ELEARNING SOLUTIONS. Elle est de base open source et est distribuée en 3 versions : Open Source, Entreprise et Education. Cette plate-forme d'apprentissage en ligne est très intuitive et ergonomique. Elle est web 2.0, compatible SCORM et a été développée en entreprise. Présente partout dans le monde, elle est très innovante. 
 Elgg est un framework de construction de plates-formes communautaires, conçue initialement pour des portfolios d'apprentissage à l'université de Brighton, puis élargie à des usages plus généralistes (framework social). Elle est distribuée en GPL2, et en version MIT). Elgg est utilisé dans un cadre pédagogique par plusieurs universités, notamment canadiennes, US et françaises. Plusieurs modules (plugins) permettent d'étendre ses fonctionnalités pour des usages pédagogiques précis : gestion de portfolios, de dossiers de preuve, authentification OAuth, CAS et LDAP, intégration avec Moodle, fonctionnalités XML-Europass.
 Ganesha est une plate-forme d'apprentissage en ligne créée par la société ANEMA. Elle est open source et gratuite. Ganesha est une plate-forme d'apprentissage en ligne qui met l'accent sur des parcours individualisés. Au contraire des plates-formes orientées « contenu » (système de gestion de contenu), Ganesha organise les activités et les ressources pédagogiques autour de l'apprenant plutôt qu'autour d'un cours.
 ILIAS est une plate-forme d'apprentissage en ligne qui permet de gérer une grande variété de contenus et d'utilisateurs dans un système intégré. ILIAS met à la disposition des utilisateurs tous les outils de formation en ligne et respecte les principaux standards du web (LOM, SCORM 1.2, SCORM 2004, IMS-QTI, AICC, RSS (format)).
 JALON est un environnement web d’apprentissage centré autour de l’enseignant qui a été développé et imaginé au sein de l’Université de Nice-Sophia Antipolis (UNS). Disposer d'un simple outil de dépôt et de diffusion de ressources pédagogiques, ou accompagner une formation complètement ou partiellement à distance, toutes les configurations sont possibles et JALON peut être utilisée dans plusieurs disciplines.
 Moodle est  une plate-forme d'apprentissage en ligne (e-learning en anglais) sous licence open source servant à créer des communautés d'apprenants autour de contenus et d'activités pédagogiques. Les noms des différents modules/plugins (mail, chat, rss....) utilisables sont répertoriés sur le site de Moodle. 
 Formagri est  sous licence GPL offrant de larges possibilités d'individualisation des parcours de formation pour les apprenants. Elle permet en outre aux encadrants pédagogiques de concevoir leurs modules de formation ainsi que leurs référentiels facilement grâce à une mutualisation des parcours et des contenus. L'existence de forums et de répertoire partagé par formation, d'une messagerie interne complète, d'un Chat et d'un gestionnaire de rendez-vous en font une plate-forme socialisante par excellence.
 Prométhée est une plate-forme pédagogique et administrative sous licence Libre entièrement gratuite destinée aux établissements de l'enseignement public et qui intègre en natif une plate-forme d'apprentissage en ligne (e-learning en anglais).
 SAKAI est une plate-forme d'apprentissage en ligne (ou LMS), comprenant des outils de collaboration et de gestion de contenus en logiciels libres, soutenue par une importante communauté d'universités et de centres de recherches qui assure son développement et son évolution. Son architecture évolutive, facilite l'intégration dans les bases de données corporatives et permet un grand nombre d'utilisateurs.
 Wims(acronyme de Web Interactive Multipurpose Server) est une plate-forme web générant des exercices interactifs. Il permet en utilisant un simple navigateur internet de proposer une banque de données d'exercices interactifs de toute formes dans des domaines très variés. Il est possible d'utiliser Wims à partir de tout ordinateur connecté à internet quel que soit son système d'exploitation. S'appuyant sur une licence de développement libre GNU, Wims s'enrichit chaque jour de nouveaux types d'exercices.
 SPIRAL - Plate-forme open-source développée par les enseignants de l'Université de Lyon I, gratuite pour tout établissement public.
 CybEO - Plate-forme française compatible SCORM et AICC, intégrant un outil de création de contenu. Outil sous licence CeCILL, soutenu par le Ministère des Finances et de l'Industrie français.
 Triade est une plate-forme pédagogique et administrative ENT sous licence Libre et gratuite destinée aux établissements scolaires, intégrant une plate-forme d'apprentissage en ligne.

Frameworks LMS 

Des frameworks existent côté client et serveur.

Il est possible de rendre tout contenu compatible SCORM en ajoutant du code à l'intérieur du contenu (code actionscript pour flash, java pour les applets, C Sharp pour silverligth) ou à l'extérieur du contenu (code javacript).

 SharePoint Learning Kit
 DotNetSCORM
 DotNetNuke LMS
 C Sharp API

Outils LMS 

Voir aussi : Logiciel d'édition de contenu pédagogique

Outils de première génération
 Authorware
 Acrobat Connect
Outils de deuxième génération (l'édition du contenu se fait en ligne depuis le serveur LCMS)
 Captivate
 MOS Solo, outil auteur gratuit de MOS - MindOnSite

Voir aussi

Articles connexes 
 LMS (Learning management system)
 SCORM (Sharable Content Object Reference Model)
 AICC (Aviation Industry CBT Committee)

Références 

Liste en rapport avec l'éducation
Plate-forme pédagogique
plateforme pédagogique